Les Seriata sont un super-ordre de vers plats. Ce taxon est considéré comme non valide par le  qui l'a supprimé.

Liste des ordres 
 Proseriata Meixner, 1938 
 Bothrioplanida Sopott-Ehlers, 1985
 Tricladida Lang, 1884

Vision phylogénétique

Références 
  Bresslau, 1933 : Turbellaria. Handbuch der Zoologie 2 pp. 25-319.
  Tyler, Schilling, Hooge & Bush 2006 : Turbellarian taxonomic database. Version 1.5  Base de données

Liens externes 
 
 
 

Plathelminthe (nom scientifique)